Edward Purcell (músic) (Londres, 1689 - 1740), compositor i organista londinenc
 Edward Henry Purcell (~1716 - 1765), organista, impressor i editor de música anglès
 Edward Mills Purcell (Taylorville, Illinois, EUA, 1912 - Cambridge, Massachusetts, 1997), físic estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Física